Кашева́ров (Кашева́рова) — русская фамилия. Известные носители:

Кашеваров 
 Кашеваров, Александр Филиппович (1809—1870) — российский путешественник, исследователь Русской Америки.
 Кашеваров, Анатолий Николаевич (род. 1952) — советский и российский историк, доктор исторических наук.
 Кашеваров, Егор Олегович (род. 1992) — российский подводник-ориентировщик.
 Кашеваров, Николай Иванович (род. 1954) — доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН.



См. также 
 Кашеварово